Gamma Delphini pode se referir a:
Gamma1 Delphini
Gamma2 Delphini